Distretto 3, distretto della città di Düsseldorf in Germania
Distretto 3, distretto della contea di Grand Bassa in Liberia